Gera es un apellido, que puede estar referido o vinculado a:
 Gera, ciudad situada en Alemania central
 Gera Lario, localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía
 río Gera, afluente del río Unstrut y subafluente del río Elba que discurre por el estado federado de Turingia

Antroponimia 
 Lucio Gera (1924-2012), sacerdote católico, teólogo y docente argentino.
 Miguel López de Gera (1899-1988), también conocido como Miguel López de Gera García, abogado, maestro, y político español.
 Zoltán Gera (1979-), futbolista húngaro que juega en el Ferencvárosi Torna Club de Budapest.